Muñoz kan syfta på:
 José Muñoz (1942–), en argentinsk serieskapare

Geografi

Antarktis 

 Muñoz (udde),

Filippinerna 

 Muñoz, kommunhuvudort, Centrala Luzon, Province of Nueva Ecija,

Se även
 San Muñoz – flera